relativo a Orzinuovi
 Associazione Sportiva Orceana Calcio